hrabstwo Alleghany (ang. Alleghany County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Alleghany (ang. Alleghany County) w USA, w stanie Wirginia

Zobacz też 
 Hrabstwo Allegany
 Hrabstwo Allegheny